Т-16 — обозначение моделей техники:

 Т-16 (трактор) — тракторное самоходное шасси.
 Т-16 (ХТЗ-16) — эрзац-танк (бронетрактор).
 Т-16 (танк) — прототип танка Т-18.
 Т-16 — тяжёлая ремонтно-эвакуационная машина.